Arjan Duivendrecht is een fictief personages van de RTL 4 televisieserie Voetbalvrouwen. Het personage wordt gespeeld door Victor Löw. Arjan was tijdens seizoen een de coach van Heros.

Overzicht
Arjans moeder overleed toen hij tien jaar was en recent overleed ook zijn vader. Arjan heeft alleen nog een broer. Arjan is getrouwd met Liz en ze zijn zeer gelukkig. Arjan en Liz hadden in het verleden een wens om kinderen te krijgen, maar door eileiderontstekingen bij Liz is hun kinderwens nooit in vervulling gegaan.

Over het leven van Arjan voor Voetbalvrouwen is verder niks bekend.

Seizoen een 
Liz is helemaal in de wolken nadat Arjans contract bij Heros afloopt en dat ze nu volgens de afspraak naar Spanje verhuizen. Maar stiekem heeft Arjan nog een tweejarige contract getekend bij Heros. Als Liz besluit om wel naar Spanje te gaan besluit Arjan voor Liz dicht in de buurt een manege te kopen. Liz besluit op Arjans voorstel in te gaan. Even lijkt het weer goed te gaan tussen Arjan en Liz, maar als Liz erachter komt dat Arjan een jongen heeft ingehuurd om haar te verleiden is ze zo boos. Wanneer ze verhaal gaat halen biecht Arjan eerlijk op dat hij geen natuurlijke erectie kan krijgen.

Daarnaast brengt Arjan veel tijd door met de zestienjarige kledingwasser van Heros Jamie. Jamie is erg onder de indruk van Arjan en iedereen denkt dat Jamie verliefd is op Arjan. Jamie probeert menig keer te bewijzen dat dit niet zo is, maar niemand gelooft haar. Ook Liz is erg boos en voelt zich op de tweede plaats gezet.

Ondertussen leidt Arjan een dubbelleven als travestiet. Maar wanneer dat aan het licht wordt gebracht wordt Arjan gechanteerd. Arjan besluit niet op de eis in te gaan en de eisers maken het met foto's van Arjan als travestiet landelijk bekend. Hierdoor verliest Arjan het vertrouwen van de spelers en de club en pleegt hij vervolgens zelfmoord door zichzelf op te hangen aan een goalpaal.

Op Arjans begrafenis maakt Jamie bekend dat zij Arjans dochter is. Jamies moeder heeft in het verleden Arjans sperma gestolen in het ziekenhuis en zichzelf ermee bevrucht.

Seizoen twee 
Arjan heeft ooit voor zijn testament een filmpje gemaakt met daarop dat Liz pas Arjans erfenis erft als zij verder met haar leven gaat en weer gelukkig wordt. Dit echter onder toezicht van Arjans beste vriend Rutger Carolus.

Niet veel later geeft Rutger aan de notaris door dat Liz aan Arjans eis heeft voldaan.

Duivendrecht, Arjan